Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2008 состоялся в городе Несби (Новая Зеландия) с 2 по 9 ноября 2008 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 5 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Новой Зеландии, победившая в матче за 3-е место сборную Республики Корея.

В женском турнире чемпионом стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Республики Корея; третье место заняла сборная Японии (матч за 3-е место не проводился).

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2009. Квалификацию получали две лучшие мужские и одна лучшая женская команды (поскольку сборная Республики Корея получала автоматическую квалификацию как сборная страны-хозяйки чемпионата мира среди женщин); соответственно, её получили мужские сборные Китая и Японии, а также женская сборная Китая.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Республики Корея и Японии; по результатам игр на групповом этапе Япония вела в счёте 2:0; первые два матча выиграла Республика Корея, сравняв счёт, в третьей игре полуфинала вновь выиграла Япония, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Китая и Новой Зеландии; на групповом этапе каждая из сборных выиграла по одному матчу из двух между ними; Китай выиграл в полуфинале первые два матча, пройдя в финал.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—3 места.

Плей-офф 
В плей-офф сначала встречались в полуфинале сборные Японии и Республики Корея, занявшие на групповом этапе соответственно 2-е и 3-е место. Проигравший занимал общее 3-е место, победитель выходил в финал со сборной Китая.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2008
Международные соревнования по кёрлингу в Новой Зеландии
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Спорт в Новой Зеландии в 2008 году
Ноябрь 2008 года